De Rally van San Remo 1979, officieel 21º Rallye Sanremo, was de 21e editie van de Rally van San Remo en de negende ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1979. Het was de 72e rally in het Wereldkampioenschap Rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish vond plaats in San Remo.

Terwijl Ford ontbrak, verscheen Fiat voor hun thuisrally in volle sterkte aan de start. Het was echter privé-rijder Antonio Fassina, ingeschreven met een Jolly Club Lancia Stratos, die er met de buit vandoor ging en de rally zou winnen, na nagenoeg van start tot finish te hebben geleid. Walter Röhrl bleef redelijk in het spoor en eindigde als tweede, terwijl Attilio Bettega, in zijn eerste optreden voor het fabrieksteam met de Fiat 131 Abarth, beslag legde op de derde plaats, en daarmee zijn eerste podium resultaat in het WK behaalde. Markku Alén kende geen probleemloze rally en kwam daardoor niet verder dan een zesde plaats.

Route 

 Noot: Indeling en lengte van de klassementsproeven zijn onbekend.

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven 

 Noot: Starttijd, lengte en winnaars van de klassementsproeven zijn onbekend.

KP overwinningen

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top vijf posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
 Resultaten op Rallybase.nl
 Resultaten op Juwra.com

San R
Rally van San Remo